Аполлион (; ):

 Аполлион — греческое именование Абаддона, царства теней и ангела бездны.
 Аполлион (наст. имя Уле Йёрген Му; род. 1974) — норвежский музыкант-мультиинструменталист, один из основателей группы «Aura Noir».